Olivier Panis, francoski dirkač Formule 1, * 2. september 1966, Lyon, Francija.

Življenjepis
Olivier Panis je upokojeni francoski dirkač Formule 1. Debitiral je v sezoni 1994 z Ligierem, ko je kot najboljši uspeh sezone na Veliki nagradi Nemčije osvojil drugo mesto. Tudi v sezoni 1995 je osvojil eno drugo mesto na zadnji dirki za Veliko nagrado Avstralije, nato pa v sezoni 1996 svoj uspeh kariere, zmago na najprestižnejši dirki za Veliko nagrado Monaka, ko so do cilja pripeljali le štirje dirkači. To je bila tudi edina povsem francoska zmaga v Formuli 1. Pred sezono 1997 je njegovo moštvo Ligier kupil rojak Alain Prost in ga preimenoval v moštvo Prost. V prvi sezoni je bilo še zelo konkurenčno in do domače Velike nagrade Francije je bil še na tretjem mestu v prvenstvu. Toda na tisti dirki je doživel hudo nesrečo in moral izpustiti kar sedem dirk. Že naslednjo sezono je imel Prost enega slabših dirkalnikov, kar pa velja tudi za njegovi naslednji moštvi BAR (sezoni  in ) in Toyota (sezoni  in ). Po sezoni 2004 se je upokojil (z izjemo ene dirke v sezoni 2005, ko je imel vlogo tretjega voznika Toyote).

Popolni rezultati Formule 1
(legenda)

Glej tudi 

 seznam francoskih dirkačev

Rojeni leta 1966
Živeči ljudje
Francoski dirkači
Francoski vozniki Formule 1
Ligierovi dirkači Formule 1
Prostovi dirkači Formule 1
BAR-ovi dirkači Formule 1
Toyotini dirkači Formule 1